Caspar Bartholin il Vecchio (1585-1629), medico e teologo
Thomas Bartholin (1616-1680) figlio di Caspar Bartholin il Vecchio, medico e teologo; discrisse la trisomia 13 detta anche sindrome di Patau-Bartholin
Rasmus Bartholin (1625-1698) figlio di Caspar Bartholin il Vecchio, matematico
Caspar Bartholin il Giovane (1655-1738) figlio di Thomas Bartholin, medico, descrisse le ghiandole di Bartolini
Thomas Bartholin (1659-1690), figlio di Thomas Bartholin (1616-1680), archivista e storico